5 majeur peut signifier :
 5 majeur, un collectif de rappeurs français réunissant les groupes Fixpen Sill, ̈Hors II Portée ainsi que Nekfeu ;
 5 majeur, un magazine mensuel français consacré au basket ball.